Adelaide di Borgogna steht für:

 Adelaide di Borgogna (Rossini), Oper von Gioachino Rossini (1817)
 Adelaide di Borgogna (Generali), Oper von Pietro Generali (1819)

Siehe auch:
 Adelheid von Burgund (Begriffsklärung)